Семён Исаа́кович Вольфко́вич (1896 — 1980) — выдающийся советский учёный, химик-неорганик, технолог, доктор химических наук (1934), академик АН СССР (с 1946 г.). Занимался технологией производства минеральных удобрений, изучал процессы электротермической возгонки фосфора. Разработал промышленную схему получения калийных солей из сильвинита и новую технологию получения концентрированных фосфорных удобрений. Первым в СССР проводил исследования по утилизации фтористых газов, изучал процессы переработки мирабилита на соду и сульфат аммония. Исследовал каталитические и другие свойства алюмо-, боро-, железо-фосфатов.

Биография 
Семён Исаакович Вольфкович родился в 1896 году в г. Ананьеве бывшей Херсонской губернии (сейчас Одесская область, Украина). Его отец был провизором (умер в 1919 году), а мать занималась домашним хозяйством.

В ранние годы жизни обучался в реальном училище при лютеранской церкви им. Святого Михаила (окончил в 1913). Несмотря на отличные оценки из-за еврейского происхождения не смог сразу поступить в ту высшую школу, в которую хотел, и в течение двух лет посещал Народный университет А.Л. Шанявского. В 1915 был зачислен на технический факультет Московского института народного хозяйства (МИНХ). Одновременно с обучением проходил военную службу и занимался на химическом отделении Московского высшего технического училища по специальности «минеральные вещества». Учёный был вынужден постоянно искать способы заработать себе на жизнь, поэтому начиная с 1915—1916 годов работал чертёжником и практикантом-токарем на заводах акционерного общества «Дангауер, Кайзер» и акционерного общества «Дуковский и Ко». В 1916—1917 служил в транспортно-автомобильном отделе ЗИГС, в 1918—1921 гг. — в мастерских музея охраны труда в качестве чертёжника и заведующего мастерской.

В 1920 году защитил диссертацию по теме «Производство обогащённого суперфосфата», получил звание инженера-технолога и остался в институте в качестве преподавателя. С этого момента начинается работа учёного по химической специальности. В 1920—1922 гг. работал на Царицынском опытном заводе («Химсонова», Московской области») в качестве инженера. С 1921 г. начал работать в Институте по удобрениям ВСНХ в качестве инженера, где впоследствии занимал должности руководителя лаборатории, заведующего технологическим отделом, главного инженера и заместителя директора института по научной работе.

Будучи доцентом, уже в 1926 году Вольфкович начинает читать самостоятельный курс по технологии минеральных веществ и промышленности и технологии удобрений в Плехановском институте. В 1929 году утверждён НКП в должности профессора по кафедре технологии минеральных веществ. С 1930 работал профессором в МВТУ, а уже через два года стал заведующим кафедрой общей технологии. Вёл курсы в Академии химической защиты им. К.Е. Ворошилова, был преподавателем на первых в СССР курсах для красных директоров. Работая в НИУ, Вольфкович проводил научно-организационную работу по созданию многочисленных лабораторий, полузаводских установок, подготовке кадров.

В 1939 был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению математических и естественных наук (химические науки), и занял должность заместителя академика-секретаря Отделения химических наук АН СССР (1939-1953).

В 1940 С.И. Вольфкович был назначен Совнаркомом СССР членом Совета научно-технической экспертизы Госплана СССР, а в 1941 — членом Научно-технического совета при Уполномоченном Государственного Комитета Обороны, где руководил в течение Великой Отечественной войны одной из секций . С 1945 являлся председателем химической секции Совета научно-технической экспертизы и членом Технического совета Наркомата химической промышленности СССР.

После войны 1941-1945 гг. Вольфкович работал профессором в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, где также заведовал кафедрой химической технологии.

Умер 12 ноября 1980 года в Москве.

Научная деятельность и научные достижения 
Основная научная деятельность связана с областью химической технологии минеральных удобрений. Вольфкович разработал промышленную схему получения калийных солей из сильвинита. Он активно участвовал в создании Хибинского аппатитного строительства и калийного комбината в Соликамске. Учёный руководил всеми работами в НИУ по изучению и внедрению апатита в разные отрасли промышленности. Был автором первой в СССР монографии по технологии калийных солей. За свои работы был избран рабочими Калийного комбината почётным ударником. 

В 1921 году совместно с Е.И. Жуковским проводил опыты по возгонке фосфора в электропечи. На их основе затем были спроектированы первые заводские печи на Чернореченском заводе. Несколько лет С.И. Вольфкович руководил работами по изучению технологии аммофоса. По инициативе учёного совместно с А.П. Белопольским были проведены работы по переработке мирабилита на соду и сульфат аммония. В 1932—1933 годах совместно с А.Ф. Винокуровой изучена технология получения борной кислоты, на основе которой затем была разработана схема её производства в НИУИФ. Часть своих исследований Вольфкович также посвятил изучению заводских процессов производства суперфосфата, фосфорной кислоты, фосфористых солей и др.

Технологические работы были главным образом посвящены двум основным направлениям: изучение новых путей производства концентрированных удобрений (аммофосов, нитрофосов, двойных и обогащённых суперфосфатов, азотно-калийных удобрений) и комплексное использование сырья и отходов (фосфогипса, сернистых и фтористых газов). Зафиксировано более чем 40 авторских и патентных свидетельств и заявок учёного в этих направлениях.

Совместно с другими учёными С.И. Вольфкович изучал процессы окисления сульфитов, химизма разложения кислотами апатитонефелиновой руды.

По назначению СТО и СНК СССР учёный состоял членом нескольких правительственных комиссий по химизации народного хозяйства СССР. Он также активно занимался подготовкой инженеров-специалистов по технологии фосфорных, азотных и калийных удобрений.

Интересные факты 
С. И. Вольфкович много работал с фосфором. Газообразный фосфор пропитывал одежду учёного, отчего та светилась в темноте голубоватым светом. Когда Вольфкович выходил на улицу ночью, за ним собиралась толпа, принимавшая его за потустороннее существо.

Основные труды 
Помимо статей и отчётов С.И. Вольфковичем были написаны несколько учебных пособий и монографий. Среди них:

 «Техническая переработка калийных солей» (НХТИ, 1932, 128 с.)
 «Технология азотных удобрений» (ОНТИ, 1935, 371с.) 
 «Минеральное сырьё основной химической промышленности» (Промиздат, 1926, 104 с.)
 «Переработка хибинских апатитов на удобрения» (Госхимтехиздат, 1932, 64 с.)
 «Общая химическая технология», (М.: Высшая школа, 1953, т. 1, 632с. - совм. с др.) 
 «Гидротермическая переработка фосфатов на удобрения и кормовые средства» (М.: Химия, 1964, 172 с. - совм. с др.)
 «Проблемы производства минеральных удобрений», М., 1965 
 «Проблемы химии в сельском хозяйстве»,  М., 1969

Кроме того, учёный в течение нескольких лет состоял редактором таких журналов как «Минеральные удобрения», «Журнал химической промышленности», «Журнал прикладной химии», «Калий».

Всего в советских и иностранных журналах напечатано более 120 статей и научных работ.

Премии и достижения 
 Сталинская премия второй степени (1941) — за разработку технологического процесса комплексного использования фосфатного сырья с получением фосфорных и азотных удобрений, кремнефторида натрия и редких земель
 пять орденов Ленина (10.06.1945; 27.03.1954; 28.05.1966; 1971, 1975)
 орден Трудового Красного Знамени (1944)
 Золотая медаль ВДНХ СССР (1954, 1968)
 Большая золотая медаль ВДНХ СССР (1960, 1964)
 Серебряная медаль ВДНХ СССР (1963)
 Золотая медаль имени Д. И. Менделеева (1967) «за цикл работ по химии фосфатов и разработку процессов получения концентрированных и комплексных удобрений».
 Премия Всесоюзного общества «Знание» (1970)
 Знак «Почётный химик» (1974)
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1976) «за выдающиеся достижения в области химии и технологии фосфора, а также в разработке научных основ химизации сельского хозяйства СССР».
 XXII Менделеевский чтец — 4 марта 1968

Примечания

Литература 
  Зворыкин А.А. "Биографический словарь деятелей естествознания и техники". М.: Гос. науч. изд-во «Большая Советская Энциклопедия», 1958. — Т. 1 (А—Л). 548 с.
 Вонский В.А., Кузнецова Г.И. "Выдающиеся химики мира".  М.: Высш. шк., 1991. 656 с.
 Соловьёв. Ю.И. "Химики о себе". М.:ВЛАДМО, УМИЦ «ГРАФ-ПРЕСС», 2001. 352 с.
 Давтян А.О. "Исторические анекдоты". Изд.:ОлмаМедиаГрупп/Просвещение, 2014. 256 с.
 Прохоров А.М. "Большая советская энциклопедия" М.: Советская энциклопедия, 1969-1978, в 30 т.

Ссылки 
 
 Вольфкович Семён Исаакович на сайте Архивов РАН
 Списки трудов академика С.И. Вольфковича за 1945-1977 гг.  (АРАН. Ф.411. Оп.3. Д.396. Л.15-87)
 Статьи на Math-Net.Ru

Награждённые Золотой медалью имени Д. И. Менделеева
Преподаватели химического факультета МГУ
Похороненные на Донском кладбище